Fröbelschule steht für:

 Fröbelschule (Arnsberg), Förderschule in Nordrhein-Westfalen
 Fröbelschule (Oberweißbach), Regelschule in Thüringen